A-1 hrvatska košarkaška liga za sezonu 1994/95. (A-1. HKL 1994/95.) je bila najviši razred hrvatskih košarkaških natjecanja u toj sezoni.

Sudionici 
 Slavonska Banka, Osijek
 Gradine, Pula
 Croatia Line, Rijeka
 Jadrankolor, Rijeka
 Alkar, Sinj
 Croatia Osiguranje, Split
 Dalvin / Autodijelovi, Split
 Šibenik
 Zadar
 Puntamika, Zadar
 Benston, Zagreb
 Cibona, Zagreb
 Dona, Zagreb
 Gas Blue Jeans, Zagreb
 Zagreb
 Zrinjevac, Zagreb

Natjecateljski sustav 

Zbog srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku, brojni klubovi svoje utakmice nisu igrali na svom terenu zbog toga što su im matične gradove okupirale srpske snage, a mnogi nisu jer su im igrališta bila preblizu bojišnice, odnosno, zbog čestih uzbuna zbog raketno-topničkih napada na matične gradove, morali su igrati na drugim igralištima.
U prvom dijelu natjecanja 16 momčadi je bilo podijeljeno u dvije skupine (sjever i jug) po 8 momčadi. Nakon dvokružnog liga sustava po četiri najbolje momčadi plasirale su se u "Bijelu ligu", a po četiri slabije plasirane momčadi u "Plavu ligu". Nakon dvokružnog liga sustava u doigravanje za prvaka plasirale su se četiri najbolje plasirane momčadi iz "Bijele lige", a momčadi plasirane od 5. do 8. mjesta u "Bijeloj ligi" s dvije najbolje momčadi iz "Plave lige" plasirale su se u doigravanje za Kup Radivoja Koraća (5. i 6. mjesto). Najslabije četiri momčadi ispale su u A-2 ligu, a četvrtoplasirana momčad "Plave lige" doigrava zajedno s prvacima A-2 HKL 1994./95. za ostanak u A-1 ligi.

Rezultati

Ligaški dio

Prvi dio

Skupina sjever

Skupina jug

Drugi dio

Bijela liga

Plava liga 

 KK Dalvin je u tijeku sezone promijenio naziv u KK Autodijelovi

Doigravanje

Za Kup Radivoja Koraća

Za prvaka 

Prvak je zagrebačka "Cibona".

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 Europska liga
 Croatia osiguranje, Split
 Cibona, Zagreb
 Europski kup
 Croatia osiguranje, Split
 Zagreb, Zagreb
 Kup Radivoja Koraća
 Croatia Line, Rijeka
 Šibenka, Šibenik
 Franck Dona, Zagreb
 Zrinjevac, Zagreb

Izvori 
 KK Maksimir, sezona 1994./95.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
 KK maksimir, A-1 liga 1994./95., wayback arhiva

Unutarnje poveznice 
 A-2 liga 1994./95.
 B-1 liga 1994./95. 
 Košarkaški Kup Hrvatske 1994./95.

Vanjske poveznice  

1994-95
m-1-A-1